Aeropuerto de Mérida, puede referirse a:

 Aeropuerto de Mérida, Yucatán, México
 Aeropuerto de Mérida, Venezuela
 Aeropuerto sirviendo a Mérida, España